Кузель — может означать следующее:

 Кузель — город в Германии.
 Кузель — район в Германии.
 Кузель — разъезд, Кемеровская область, Россия
 Кузель (приток Сосновки) — река в Кемеровской области.
 Кузель (приток Порыша) — река в Пермском крае и Кировской области.